

Codici 
 YJ – codice ISO 3166-2:LY del distretto di Iefren (Libia)

Altro 
 yJ – simbolo dello yoctojoule
YJ – simbolo dello yottajoule
 10YJ – modello di Jeep Wrangler